Ruffanesi – abitanti di Manfio
Ruffanesi – abitanti di Ruffano